Полаткан — турецкая фамилия. Известные носители:
 Полаткан, Саим (1907—1991) — турецкий спортсмен.
 Полаткан, Хасан (1915—1961) — турецкий политик.